Skup podataka
Data set (IBM-ovo središnje računalo)
Datasets.load
Commodore Datasette
 Data Set Ready
 Data Set Control Block
 Vježbeni, vrednujući i ispitni skupovi, skupovi podataka u strojnom učenju